Im Schatten steht für:

 Im Schatten (2010), deutscher Film von Thomas Arslan
 Polizeiruf 110: Im Schatten, deutscher Fernsehfilm von Philipp Leinemann (2016)